27 – rok
 27 p.n.e.
 27 (liczba)
 27 (album)